Мари́я Па́вловна Прилежа́ева (22 июня 1903, Ярославль — 10 апреля 1989, Москва) — советская детская писательница. Автор книг о жизни и деятельности В. И. Ленина, М. И. Калинина.

Биография 
Родилась в Ярославле, некоторое время проживала в Александрове Владимирской области, где окончила курс женской гимназии (этот период жизни отражён в автобиографической книге «Зелёная ветка мая»). В начале 1920 годов учительствовала в селе Петрищево Переяславского уезда. В 1922—1923 годах обучалась в педагогическом техникуме Сергиева Посада (Московская область).

Окончила педагогический факультет 2-го Московского университета в 1929 году. Работала учителем в Архангельске, Яхроме, Загорске и Москве.

Первые публикации Прилежаевой вышли в журнале «Работник радио» (1936), газете «Московский строитель» (1937). Занятие литературным трудом рассматривала как вклад в дело коммунистического воспитания молодёжи.Произведения писательницы переведены на многие языки мира и изучались школьниками не только СССР, но и других социалистических стран.

Член КПСС с 1952 года. Член Правления Союза писателей СССР с 1967 года.

Скончалась 10 апреля 1989 года. Похоронена на Переделкинском кладбище.

Сочинения 
 «Этот год» (1941, первая повесть, опубликованная в журнале «Октябрь»)
 «Таня Слесарева» (1942, повесть)
 «Юность Маши Строговой» (1948, повесть)
 «С тобой товарищи» (1949)
 «Над Волгой» (1952, роман)
 «С берегов Медведицы» (1955, повесть)
 «Начало» (1957, повесть)
 «Под северным небом» (1959, роман)
 «Пушкинский вальс» (1961)
 «Третья Варя» (1963)
 «Удивительный год» (1966, художественная биография Ленина для детей)
 «Три недели покоя» (1967)
 «Жизнь Ленина» (1970, художественная биография Ленина для детей)
 «На Двадцать четвёртом съезде» (1971, художественно-публицистическая книга для детей)
 «Зелёная ветка мая» (1975, повесть)
 «Осень» (1977, повесть, экранизирована в 1979 году)
 «Всего несколько дней» (1979)
 «На Гран-рю» (повесть) // «Пионер», 1985, № 1-4
 «Маняша» // «Пионер», 1987, № 1-3

Награды 
 Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1971) — за книгу «Жизнь Ленина» (1970)
 премия Ленинского комсомола (1983) — за создание высокохудожественных произведений для детей и юношества
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 медали СССР

Примечания

Литература 
 Литвинов В. М. Прилежаева // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5: Мурари — Припев. — М.: Советская энциклопедия, 1968. — Стб. 974—976.

Ссылки 
 

Выпускники вузов Москвы
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Биографы
Писатели-соцреалисты
Писательницы СССР
Детские писательницы СССР
Похороненные на Переделкинском кладбище